Velika nagrada Mugella 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1929. Odvijala se je 9. junija 1929 na italijanskem uličnem dirkališču v Mugellu. Dirkači so štartali v časovnem intervalu v štirih razredih.

Dirka
R1 = do 1100 cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = med 1500 in 2000 cm³, R4 = nad 2000 cm³.

|-
! 1
| 10
|  Gastone Brilli-Peri
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 6
| 5:10:57,6
|-
! 2
| 60
|  Giuseppe Morandi
| Fabbrica O. M.
| OM 665S (R4)
| 6
| +8m37.2
|-
! 3
| 30
|  Ernesto Benini
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 SS (R3)
| 6
| +10:22,2
|-
! 4
| 22
|  Carlo Pintacuda
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 6
| +12:17,6
|-
! 5
| 32
|  Achille Varzi| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 SS (R3)
| 6
| +12:56,4
|-
! 6
| 46
|  Giuseppe Campari
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 SS (R3)
| 6
| +13:10,4
|-
! 7
| 42
|  Clemente Biondetti| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 6
| +14:35,2
|-
! 8
| 48
|  Enzo Ferrari
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 SS (R3)
| 6
| +21:55,8
|-
! 9
| 44
|  Tazio Nuvolari| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 SS (R3)
| 6
| +27:09,2
|-
! 10
| 50
|  Mario Razzauti
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 (R3)
| 6
| +29:14,2
|-
! 11
| 40
|  Ernesto Maserati   Alfieri Maserati| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26B (R3)
| 6
| +30:52,4
|-
! 12
| 52
|  Arrigo Sartorio
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 (R3)
| 6
| +36:48,1
|-
! 13
| 38
|  Diego de Sterlich| Privatnik
| Maserati 26B (R3)
| 6
| +36:53,6
|-
! 14
| 28
|  Guglielmo Carraroli
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 (R3)
| 6
| +38:48,6
|-
! 15
| 56
|  Segiono Giorgini| Privatnik
| OM 665S (R4)
| 6
| +40:30,2
|-
! 16
| 8
|  Amedeo Ruggeri
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 6
| +45:45,2
|-
! 17
| 24
|  Rodolfo Caruso| Privatnik
| Itala 65 (R3)
| 6
| +55:53,0
|-
! 18
| 80
|  Mario Moradei
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 6
| +58:35,2
|-
! 19
| 18
|  Enrico Cracchi| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 6
| +1:01:41,0
|-
! Ods
| 26
|  Archimede Rosa
| Fabbrica O. M.
| OM 665 (R3)
| 5
| Trčenje
|-
! Ods
| 72
|  Gualtieri
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 4
| 
|-
! Ods
| 74
|  Piero Bucci
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 4
| 
|-
! Ods
| 58
|  Hans Stuck
| Privatnik
| Austro-Daimler ADM-R (R4)
| 3
| Trčenje
|-
! Ods
| 54
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B (R4)
| 3
| 
|-
! Ods
| 36
|  Baconin Borzacchini
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26R (R3)
| 2
| Trčenje
|-
! Ods
| 62
|  Manuel Blancas
| Privatnik
| Bugatti T35B (R4)
| 2
| 
|-
! Ods
| 34
|  Cleto Nenzioni
| Privatnik
| Maserati 26B (R3)
| 1
| Trčenje
|-
! Ods
| 78
|  Luigi Fagioli
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 1
| Zavore
|-
! Ods
| 70
|  di Stefano
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 0
| 
|-
! Ods
| 68
|  Corinaldi
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 0
| 
|-
! Ods
| 12
|  Luigi Arcangeli
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 0
| Oljna črpalka
|-
! Ods
| 4
|  Gualtiero Natali
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 0
| 
|-
! DNA
| 2
|  Garcella
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 
| 
|-
! DNA
| 6
|  Guglielmo Sandri
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 
| 
|-
! DNA
| 14
|  Benetti
| Privatnik
| Bugatti (R2)
| 
| 
|-
! DNA
| 16
|  Peri
| Privatnik
| Alfa Romeo (R2)
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  Munaron
| Privatnik
| Alfa Romeo (R2)
| 
| 
|-
! DNA
| 64
|  Bacchilega
| Privatnik
| Lancia (R4)
| 
| 
|-
! DNA
| 66
|  Leonardi
| Privatnik
| Chrysler (R4)
| 
| 
|-
! DNA
| 76
|  Riccieri
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 
| 
|-
! DNA
| 82
|  Lecchini
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 
| 
|-
! DNA
| 84
|  Filippo Sartorio
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 
| 
|-
! DNA
| 86
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| ? (R1)
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929